La Cubs Academy de Cruzilles-lès-Mépillat  est un club de baseball-softball fondé en 2004 à Mâcon. Possédant le nom de Two Rocks à ses débuts en référence au deux roches de la région que sont la roche de Solutré et la roche de Vergisson, les joueurs évoluent aujourd'hui dans le championnat régional Auvergne-Rhône-Alpes et les matchs à domicile se jouent à Cruzilles-lès-Mépillat, situé dans le département de l'Ain.

Histoire 

La Cubs Academy est un club de baseball-softball créé en  à Mâcon sous l’impulsion de Gérald Mialou, Sébastien Lothelais et Jean-Philippe Belville. Les premiers arrivants furent des anciens joueurs provenant de divers horizons: quatre anciens Diamonds de Lyon, trois joueurs de Dijon, un ancien Sharks de Villefranche-sur-Saône. De fil en aiguille la cohésion fut là.

Dès la première année et sous la présidence de Jean-Philippe Belville, les Two Rocks (coachés par Gérald Mialou) arrachèrent la  en ligue de Bourgogne. Ceci leur donna la possibilité de jouer en N2. L'année d'après, les Two Rocks furent de l'aventure de la création de la division : N1B de la fédération et jouèrent donc au niveau national.
Malgré les bons résultats, la mairie de Mâcon, ayant besoin du terrain sur lequel évoluait les Two Rocks, leur propose plusieurs solutions de "reclassement", hélas aucun terrain ne permettait au Two Rocks de jouer à leur niveau. Jean-Philippe Belville décide alors de se mettre en quête d'un tel terrain. C'est en traversant la Saône, et après un énorme travail que la "perle" est trouvée. Le Two Rocks field est trouvé.

Sous la présidence d'Armand Varnat, le club réussit à s'intégrer dans le village de Cruzilles-lès-Mépillat dans l'Ain, lieu que l'ancien président du club et président de la Commission fédérale  juridique (Jean-Philippe Belville) avaient réussi à trouver. Le premier match au Two Rocks Field (rebaptisé sous cette appellation en abonnant le nom de ses pères fondateurs) a eu lieu en  face à l'équipe des Dragons de Villefontaine.

L'équipe, coachée par Damien Maréchal, a eu de bons résultats ce qui lui permit de retrouver une partie de sa gloire passée en 2008 en accédant de nouveau  à la Nationale 2 en finissant troisième du championnat de la LRABS (Ligue Rhône-Alpes de Baseball et Softball).
 
De plus, 2008 vit le retour du softball en compétition mais en Rhône-Alpes après les compétitions en Bourgogne, en entente avec les Lords de Chateauneuf. En 2009, l'équipe de softball des Two Rocks participe également au championnat de softball de la LRABS, sans entente cette fois-ci.

2008 est une année charnière puisque les Two Rocks, comme ils avaient pu le faire en Bourgogne par le passé, renouent avec les instances départementales en signant une nouvelle convention, mais dans l'Ain cette fois, avec l’inspection académique et la DDJS de l’Ain. Ceci  pour introduire le baseball dans le cadre de l’accompagnement éducatif (plus de 1000 enfants concernés, programme reconduit pour 2009/2010) et des initiations privées dans les écoles évoluant dans le cadre de l’USEP.

En 2009, coachés par Emmanuel Chastan, avec un début de championnat difficile, les Two Rocks descendent en poule honneur nouvellement créée en Rhône-Alpes. Cependant l'équipe finit première du championnat de PH avec une fiche de cinq victoires pour une défaite (cette dernière sur forfait sportif). L'objectif est donc de remonter en division honneur.

L'année 2009 voit la refonte de l'organisation du Club pour des raisons pratiques de gestion. L'école de baseball et l'équipe de softball deviennent "CUBS" (pour Cruzilles University Baseball Softball) tandis que les seniors et juniors gardent le nom d'origine.

Structures du club

Identité du club

Dénominations 

À l'origine, le nom du club était les Two Rocks, en référence aux deux roches mâconnaises : les roches de Solutré et de Vergisson. En 2009, c'est au tour de la Cubs Academy d'être utilisé pour se référer au club bressan. Ici, CUBS signifie Cruzilles University Baseball Softball.

Couleurs et évolution du blason 

Au milieu des années 2010, le club se dote d'un nouveau blason, représentant un ours portant les couleurs de Cubs avec un épi de maïs faisant office de batte. Cet épi fait référence à un produit phare de la Bresse puisqu'on y trouve de nombreux champs de maïs.

Structures sportives

Stade 

En 2005, Christian Lay, le maire de Cruzilles-lès-Mépillat, met à disposition un pré au club mâconnais pour que ses joueurs puissent pratiquer leur sport. Le , le Two-Rocks Field qui se situe dans ce pré est inauguré.

Tournoi international 
À noter que chaque année en fin de championnat les Two Rocks organisent un tournoi international (tournoi MLB, initiales des trois fondateurs) qui voit s'affronter sur deux jours des équipes venues de France et de l'étranger. En 2008, Chateauneuf Lords remporte le tournoi et en 2009 les Bats de Bron l'emporte.

Palmarès

Senior 
2009 : Champion de Promotion Honneur Auvergne-Rhône-Alpes.
2008 :  du championnat Rhône-Alpes et participation à la Nationale 2.
2005 : Vice-champion de Bourgogne (accès N1b).
2004 : Vice-champion de Bourgogne.

Junior 
2008 : Vice-champion Auvergne-Rhône-Alpes.

Cadet 
2009 : Champion Auvergne-Rhône-Alpes (entente avec les Cards de Meyzieu).

2010 : Champion du tournoi U12 de Meyzieu.

Références

Voir aussi

Liens externes 
 Site officiel du club

Club de baseball en France
Organisme fondé en 2004
Club sportif dans l'Ain
Cruzilles-lès-Mépillat
Club de baseball en Auvergne-Rhône-Alpes